Fuencarral (wijk) - wijk in Madrid
 Fuencarral (metrostation) - metrostation in Madrid
 Fuencarral (treinstation) - treinstation in Madrid